Бретиньо́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Бретиньоль (Дё-Севр) — в департаменте Дё-Севр.
 Бретиньоль-сюр-Мер — в департаменте Вандея.